Castellinesi – abitanti di Castellina Marittima
Castellinesi – abitanti di Castellina in Chianti
Castellinesi – abitanti di Castellino Tanaro
Castellinesi – abitanti di Castellino del Biferno
Castellinesi – abitanti di Castellino di Moncalvo